Рома́но-д’Эдзели́но, Романо-д’Эццелино () — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция.

Население составляет 14 535 человек (2008), плотность населения составляет 692 чел./км². Занимает площадь 21 км². Почтовый индекс — 36060. Телефонный код — 0424.

В коммуне 2 февраля особо празднуется Сретение Господне (Santa Maria della Purificazione, Romano capoluogo).

Демография 
Динамика населения:

Галерея

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.romano.vi.it/

Ссылки 

 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики